8V steht für:
 die Bauform eines Verbrennungsmotors, für gewöhnlich ein Vierzylindermotor mit einem Einlass- und einem Auslassventil je Zylinder
 Antoinette 8V, französischer Achtzylinder-V-Flugmotor
 Fiat 8V, italienisches Automobil
 Wright Air Service (IATA-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft

Siehe auch:
 V8

8V